Trinitatis Kirke eller Trefoldighedskirken er navnet på flere kirker:

 Trinitatis Kirke (Fredericia) – en kirke i Fredericia Kommune og i Fredericia Provsti
 Trinitatis Kirke (Københavns Kommune) – en kirke i Københavns Kommune og i Vor Frue Provsti